Аєлло () — власна назва італійського походження.

Особи 

 Денні Аєлло — американський актор
 Розарія Аєлло — італійська ватерполістка

Топоніми 

 Аєлло-Калабро — муніципалітет в Італії, у регіоні Калабрія, провінція Козенца
 Аєлло-дель-Сабато — муніципалітет в Італії, у регіоні Кампанія, провінція Авелліно
 Аєлло-дель-Фріулі — муніципалітет в Італії, у регіоні Фріулі-Венеція-Джулія, провінція Удіне